В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Енн Сміт і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірджинія Рузічі і Рената Томанова 4-6, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Енн Сміт /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Лора Дюпонт /  Джоанн Расселл (півфінал)

 Вірджинія Рузічі /  Рената Томанова (фінал)
 Леле Форуд /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships